Brända tomten kan syfta på:

 Brända tomten – en öppen plats i Gamla stan, Stockholm
 Brända tomten (film) – en film från 1974 i regi av Håkan Ersgård
 Brända tomten (pjäs) – en pjäs från 1907 av August Strindberg
 Brända tomten (restaurang) – en restaurang som öppnade 1922 vid Stureplan
 Den brända tomten - obebyggd tomt inom fastigheten Inom Vallgraven 12:11 i Göteborgs kommun (Södra Hamngatan 47)